Tornquist steht für:

 Tornquist, Stadt in Argentinien
 Partido Tornquist, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Tornquist Bay, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik

Tornquist oder Tørnquist ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Tornquist (1868–1944), deutscher Geologe und Paläontologe
 Ellen Tornquist (1871–1944), deutsche Landschaftsmalerin und Lithografin
 Ernesto Tornquist (1842–1908), argentinischer Industrieller und Gründer der Banco Tornquist
 Kristine Tornquist (* 1965), österreichische Künstlerin und Regisseurin
 Miguel Tornquist (1873–1908), argentinischer Pianist und Komponist
 Ragnar Tørnquist (* 1970), norwegischer Computerspiel-Designer und -Autor

Siehe auch:
 Törnkvist